Арон С. Розенберг (), роден на 13 октомври 1969 г., е американски писател и дизайнер на ролеви игри.

Биография 
Написал романи по Стар Трек, Старкрафт, Exalted, Старгейт Атлантис и Warhammer. Автор на романи за тийнейджъри, детски книги, образователна литература и настолни ролеви игри. Печели Origins Award през 2003 г.; Game Mastering Secrets (2002). Неговата творба Bandslam: The Novel печели приза за най-добра тийнейджърска книга за 2010 г. Литературно е адаптирал книги за продукциите „Алфа и Омега“ и „i-Карли“.

Понастоящем живее в Ню Йорк със своето семейство.

Библиография

Романи 
 One Haunted Summer. New York: Crazy 8 Press, 2019.
 Height of the Storm: A Mutants & Masterminds Novel. Seattle: Nisaba Press, 2019.
 The Relicant Chronicles, Book Two: Trails of Bone. Charlotte, NC: Falstaff Books, 2019.
 Exalted: False Images. Macungie, PA: Onyx Path, 2019.
 The Relicant Chronicles, Book One: Bones of Empire. Charlotte, NC: Falstaff Books, 2019.
 Not for Small Minds. New York: Crazy 8 Press, 2018.
 O.C.L.T.: Digging Deep. Hertford, NC: Crossroad Press, 2018.
 Hearts of Iron: War Stories. Stockholm: Paradox Interactive, 2016.
 Three Small Coinkydinks. New York: Crazy 8 Press, 2014.
 For This Is Hell. New York: Crazy 8 Press, 2014.
 Honor of the Dread Remora: A Tale of the Scattered Earth. Hertford, NC: Crossroad Press, 2013.
 Too Small for Tall. New York: Crazy 8 Press, 2012.
 O.C.L.T.: Incursion. Hertford, NC: Crossroad Press, 2011.
 No Small Bills. New York: Crazy 8 Press, 2011.
 Eureka: Roads Less Traveled. (under the house name Cris Ramsay) New York: Ace, 2011.
 Birth of the Dread Remora: A Tale of the Scattered Earth. Hertford, NC: Crossroad Press, 2011.
 Eureka: Substitution Method. (under the house name Cris Ramsay) New York: Ace, 2010.
 Stargate Atlantis: Hunt and Run. Surbiton, UK: Fandemonium, 2010.
 World of Warcraft: Beyond the Dark Portal. New York: Pocket Books, 2008.  Отвъд Тъмния Портал , прев. Катина Цонева (2015)
 Star Trek S.C.E.: Creative Couplings. New York: Pocket Books, 2007.
 DaemonGate Trilogy, Book Three: The Hour of the Daemon. London: Black Library, 2007.
 World of Warcraft: Tides of Darkness. New York: Pocket Books, 2007.  Приливи на Мрака , прев. Катина Цонева (2015)
 DaemonGate Trilogy, Book Two: The Night of the Daemon. London: Black Library, 2006.
 Star Trek S.C.E.: Aftermath. New York: Pocket Books, 2006.
 StarCraft: The Queen of Blades. New York: Pocket Books, 2006.
 DaemonGate Trilogy, Book One: The Day of the Daemon. London: Black Library, 2006.
 Exalted: The Carnelian Flame. Atlanta: White Wolf Publishing, 2005.
 Star Trek S.C.E.: Creative Couplings, Book II. New York: Pocket Books, 2005.
 Star Trek S.C.E.: Creative Couplings, Book I. New York: Pocket Books, 2004.
 Star Trek S.C.E.: Collective Hindsight, Book II. New York: Pocket Books, 2003.
 Star Trek S.C.E.: Collective Hindsight, Book I. New York: Pocket Books, 2003.
 Star Trek S.C.E.: The Riddled Post. New York: Pocket Books, 2001.

Романи за тийнейджъри 
 Shake It Up: Born to Dance. New York: Disney, 2013.
 Latchkeys: Splinters. New York: Crazy 8 Press, 2013.
 42: The Jackie Robinson Story: The Movie Novel. New York: Scholastic, 2012.
 KnightStar: Knight of the Starborne. Chandler, AZ: Actionopolis, 2012.
 Alpha & Omega: The Junior Novel. New York: Scholastic, 2010.
 iTwins/iSaved Your Life. New York: Scholastic, September 2010.
 Chaotic: The Khilaian Sphere. New York: Grosset & Dunlap, 2010.
 iCarly Goes to Japan: The Junior Novel. New York: Scholastic, 2010.
 Bandslam: The Novel. New York: Grosset & Dunlap, 2009.

Детски книги 
 Finding Gobi: Young Reader's Edition. Nashville: Thomas Nelson, 2017.
 STEMWork #2: Blackout: Danger in the Dark. New York: Barrons, 2016.
 STEMWork #1: Flood: Caught by the Tide. New York: Barrons, 2016.
 Pete and Penny's Pizza Puzzles #4: Case of the Sinking Circus. New York: Price Stern Sloan, 2012.
 Pete and Penny's Pizza Puzzles #3: Case of the Book Burglar. New York: Price Stern Sloan, 2012.
 KnightStar: Knight of the Starborne. Chandler, AZ: Actionopolis, 2011.
 Lego Star Wars: Anakin, Space Pilot. New York: Scholastic, 2011.
 Pete and Penny's Pizza Puzzles #2: Case of the Topsy-Turvy Toy. New York: Price Stern Sloan, 2011.
 Pete and Penny's Pizza Puzzles #1: Case of the Secret Sauce. New York: Price Stern Sloan, 2011.
 Transformers Animated: Bumblebee vs. Meltdown. New York: HarperFestival, 2008.
 Transformers Animated: Attack of the Dinobots. New York: HarperFestival, 2008.
 Powerpuff Girls Continuity Chapter Book #16: Bubbles in the Middle. New York: Scholastic, 2002.

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на Арън Розенберг
 

Американски писатели
Родени в САЩ
Детски писатели
Настолни ролеви игри